Благотворитель года QMJHL () — приз, ежегодно вручаемый игроку Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL), проявившему себя в общественной и благотворительной деятельности. С 1992 по 1997 годах трофей называля Кэрчер Плаке (Karcher Plaque), а с 1998 по 2019 годы - Уиттнауер Плаке (Wittnauer Plaque).

Победители
Выделены игроки так же получавшие в этом сезоне трофей Благотворитель года CHL.

См. также
 Благотворитель года CHL
 Дэн Снайдер Мемориал Трофи (OHL)
 Дуг Уикенхейзер Мемориал Трофи (WHL)

Ссылки
  Список обладателей трофея

Награды Главной юниорской хоккейной лиги Квебека